Reflection:

 Reflection — сборник песен группы Paradise Lost.
 Reflection — песня, саундтрек для мультфильма Мулан, записанный Кристиной Агилерой.

См. также 
 Отражение — механизм языка программирования, позволяющий во время выполнения исследовать и изменять структуру программы.
 Отражение — физический процесс взаимодействия волн или частиц с поверхностью.